Тиокур-Реньевиль:

 Тиокур-Реньевиль — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Тиокур-Реньевиль — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.